Šedivá může znamenat:
 Šedá barva
 Šedá (rozcestník)
 příjmení – viz Šedivý (rozcestník)